Le nom de Georges VII ou George VII fut porté par plusieurs souverains et seigneurs européens :

Rois 
Georges VII de Géorgie, roi de Géorgie de 1395 à 1405.
Georges VII (roi d'Iméréthie), roi d'Iméréthie de la dynastie des Bagration qui a régné à quatre reprises entre 1702 et 1720.